Ратольд — мужское имя. Известные носители:
 Ратольд — епископ Вероны (799 или 802 — не позднее 840)
 Ратольд — епископ Страсбурга (не позднее 840—874)
 Ратольд — вице-король Италии в 896 году
 Ратольд Айблингский (X век) — отшельник; святой
 Ратольд — аббат Корби (945—986)